Umberto Gandini – giornalista
 Umberto Gandini – dirigente sportivo